Union Hill può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti d'America:
Union Hill, Carolina del Nord
Union Hill, Illinois
Union Hill, New Jersey
Union Hill, New York
Union Hill, Texas
Union Hill-Novelty Hill, Washington